Spojení písmen A a V může mít různé významy:

AV 
 AM-AV – kód ISO 3166-2 pro provincii Armavir
 zkratka Akademie věd
 audio-video
 Audiovizuální
 AltaVista.com
 antivir
 IATA kód společnosti Avianca
 zkratka výrazu arteriovenózní používaného zejména v hemodialýze

Av 
 z anglického average – průměr

aV 
 attovolt

av 
 av (měsíc) – měsíc hebrejského kalendáře
 avarština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 a. v. – zkratka pro augsburské vyznání

Externí odkazy